Personen
 Daniel McCallum (1815-1878), Schots-Amerikaans spoorwegingenieur en managementpionier.
 David McCallum sr., (1897-1972), Schotse concertmeester en violist
 David McCallum (1933), Schots acteur

Plaatsen
 McCallum (plaats), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 McCallum Settlement, een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
 McCallum Pass, een bergpas op Adelaide Island (Antarctica)

Overige
 McCallum (televisieserie), een Engelse detectiveserie van 1995 tot en met 1998 opgenomen.